American Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 American Lake (Hinsdale County, Colorado)
 American Lake (Pitkin County, Colorado)
 American Lake (Kalifornien)
 American Lake (Minnesota)
 American Lake (Pierce County, Washington)
 American Lake (Yakima County, Washington)
 American Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 American Legion Lake